Линки  — топоним:

Беларусь 
 Линки — деревня, Сопоцкинский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Линки — деревня, Вишневский сельсовет, Воложинский район, Минская область